Вторая лига Белоруссии по футболу 1992/93 — 2-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги. Турнир прошёл со 2 августа 1992 по 20 июня 1993 года. Единственную путёвку в Первую лигу завоевал «Шинник».

Участники 
В турнире приняли участие 16 клубов: 2 из Минска, 3 из Минской области, 3 из Гомельской области, 2 из Могилёвской области, 2 из Витебской области, 3 из Гродненской области и 1 из Брестской области.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу по итогам сезона 1992:
 «Динамо-2 (Минск)» (1-е место во Второй лиге сезона 1992)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1992:
 Никто не покинул Первую лигу в сезоне 1992.

Клубы, покинувшие Вторую лигу по итогам сезона 1992:
 «Луч (Минск)» (переход в чемпионат Минска по финансовым причинам)
 «Орбита (Минск)» (15-е место во Второй лиге сезона 1992, переход в чемпионат Минска по финансовым причинам)
 «Станкостроитель (Сморгонь)» (16-е место во Второй лиге сезона 1992, сохранил место во Второй лиге из-за снятия минских клубов)

Клубы, вышедшие во Вторую лигу из Третьей лиги по итогам сезона 1992:
 «Смена (Минск)» (1-е место в Третьей лиге сезона 1992)
 «Альбертин (Слоним)» (2-е место в Третьей лиге сезона 1992)
 «ЗЛиН (Гомель)» (3-е место в Третьей лиге сезона 1992)

Переименования команд:
 «Нива» сменила название на «Нива-Трудовые резервы».
 СКИФ-РШВСМ сменил название на АФВиС-РШВСМ.
 «Колос» сменил название на «Колос-Строитель».

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 1992/1993
 Третья лига Белоруссии по футболу 1992/1993

Ссылки 
 kick-off.by
 RSSSF.com

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Белоруссии в 1992 году
Спорт в Белоруссии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993